Кши́винь () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Косьцянский повят, Великопольское воеводство. Население — 9934 человека (на 2008 год).

Сельские округа 
 Белево
 Бежынь
 Цихово
 Червона-Весь
 Герлахово
 Ерка
 Юрково
 Копашево
 Любинь
 Лагово
 Лушково
 Мосцишки
 Новы-Двур
 Ромбинь
 Рогачево-Мале
 Рогачево-Вельке
 Свинец
 Теклимысль
 Вешково
 Збенхы
 Збенхы-Поле
 Зглинец
 Желязно

Прочие поселения 
 Божа-Воля
 Юрково-Хубы
 Кушково
 Полесе
 Ромбинек
 Стары-Дембец
 Шурково
 Вымыслово

Соседние гмины 
 Гмина Чемпинь
 Гмина Дольск
 Гмина Гостынь
 Гмина Косьцян
 Гмина Кшеменево
 Гмина Осечна
 Гмина Смигель
 Гмина Сьрем

Примечания

Ссылки 
 

Гмины Великопольского воеводства